2Б11 — советский возимый миномёт. Разработан в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде в 1979 году.

Описание 
Миномёт 2Б11 представляет собой развитие конструкции полкового миномёта образца 1943 года — ПМ-43. Основными нововведениями стало использование более современных материалов, позволившее уменьшить общую массу миномёта. Заряжание производится с дульной стороны. Миномёт выполнен по классической схеме мнимого треугольника. Казённая часть упирается в специальную опорную плиту. Плита и двунога устанавливаются в грунт. Для предотвращения двойного заряжания в некоторых модификациях на дульном срезе установлен специальный механизм.
Современная модификация 2Б11 имеет возможность стрельбы практически всеми типами артиллерийских мин калибра  в том числе управляемыми артиллерийскими минами КМ-8 «Грань», кроме того время приведения миномёта в боевое положение снижено с 20 минут до  минут. Миномёт 2Б11 может использоваться в составе миномётного комплекса 2С12 «Сани» с применением колёсного хода для буксировки, а также устанавливаться на гусеничные шасси.

Модификации 
 2Б11 — базовый вариант;
2B11 — болгарский лицензионный вариант.
2Б11А — новая опорная плита с шарниром, наводится по горизонтали без разворота опоры, транспортная машина «Урал»
 2С12 «Сани» — миномётный комплекс, в состав которого входит транспортная машина 2Ф510 и колёсный ход 2Л81 для миномёта 2Б11.
 «Тунджа-Сани» — самоходный миномёт на базе МТ-ЛБ, в качестве основного вооружения используется миномёт 2Б11, устанавливаемый в корпус тягача;
 SMM 74 B1.10 «Tundzha-Sani» — болгарский лицензионный вариант, в середине 1990-х выпуск прекращён.
 «Айбат» — самоходный миномёт Вооружённых сил Казахстана.

Операторы 
  — 61 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — 23 2Б11 (используются под обозначением  по состоянию на 2012 год
  — 48 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — 14 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — 45 2Б11 и М-120, по состоянию на 2016 год
  — 6 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество 2Б11, по состоянию на 2016 год
  — 5 2Б11, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска — 1700 2С12 «Сани», (из них 1000 на хранении) и более 10 2Б11А по состоянию на 2016 год
 Пограничная служба ФСБ — 90 единиц 2С1, 2С9 и 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — перешли к образовавшимся после распада государствам
  — 5 2Б11 и 19 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
 
 Сухопутные войска — 190 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
 Десантно-штурмовые войска — 24 2С12 «Сани», по состоянию на 2016 год
  — 14 2Б11, по состоянию на 2016 год

Боевое применение 
 Вторая чеченская война.
 Вооружённый конфликт на востоке Украины — использовался обеими сторонами конфликта.

2Б11 и другие миномёты

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

120-мм миномёты
Миномёты СССР
Появились в 1979 году в СССР
Военная продукция Центрального научно-исследовательского института «Буревестник»
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»